Матве́й Казако́в:
 Казаков, Матвей Матвеевич (1781—1819) — русский архитектор.
 Казаков, Матвей Фёдорович (1738—1812) — русский архитектор, один из крупнейших представителей русской псевдоготики.